Rollenhagen är ett tyskt efternamn, som burits av:

 Gabriel Rollenhagen (1583–1619), tysk skald
 Georg Rollenhagen (1542–1609), tysk präst